

Sverige

Byar
Lien, Krokoms kommun – by i Offerdals socken, Jämtland, 
Lien, Ragunda kommun – en by i Ragunda kommun, Jämtland utanför Hammarstrand

Insjöar
Lien, Östergötland – sjö i Finspångs kommun och Motala kommun,  (4,1 km²)
Lien, Skinnskattebergs kommun – sjö i Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun,  (1,4 km²)
Stora Lien – sjö i Lindesbergs kommun,  (7,34 ha)
Lilla Lien – sjö i Lindesbergs kommun,  (2 ha)

Medicin 
 Lien är latin för Mjälte

Se även
Lie – skörderedskap

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn